Das Mabi (auch Mabea) ist ein Dialekt der Bantusprache Kwasio. 

Es wird in Kamerun in den Dörfern um Kribi, insbesondere in Mabiogo und Ipono gesprochen. Morphologisch ist das Mabi eine Ton- und Klassensprache.

Beispiel 

Dialekt
Bantusprachen